

События 
 сентябрь — Фотианская схизма: Собор в Константинополе отлучил Папу Николая.
 Император Запада Людовик II после осады захватывает у арабов Капую.
 867—886 — византийский император Василий I Македонянин — основатель Македонской династии.
 Даны захватили Мерсию и Восточную Англию.

Скончались 
 Николай I (папа римский)
 Михаил III — византийский император
 Феодора — византийская императрица, христианская святая.

См. также